Nauwerk oder Nauwerck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nauwerck (1810–1891), deutscher Journalist, Orientalist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Carl Albert Nauwerck (1735–1801), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Dompropst am Ratzeburger Dom
 Coelestin Nauwerck (1853–1938), deutscher Pathologe
 Eduard Nauwerck (1809–1868), deutscher Advokat, Bürgermeister von Strelitz und Parlamentarier
 Ludwig Nauwerk (1772–1855), deutscher Verwaltungsjurist, Grafiker und Dichter